Buckingham ist der Name mehrerer

Orte in Großbritannien:
 Buckingham (Buckinghamshire), Stadt
 Buckingham (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Buckingham Palace, offizielle Londoner Residenz der britischen Monarchen
 Buckinghamshire, Grafschaft in England 

in den Vereinigten Staaten:
 Buckingham (Colorado)
 Buckingham (Connecticut)
 Buckingham (Florida)
 Buckingham (Idaho)
 Buckingham (Illinois)
 Buckingham (Iowa)
 Buckingham (Kentucky)
 Buckingham (New Jersey)
 Buckingham (Ohio)
 Buckingham (Pennsylvania)
 Buckingham (Texas)
 Buckingham (Virginia)
 Buckhout Corners (New York)
 Buckingham Camp (Nevada)
 Buckingham Circle (Virginia)
 Buckingham Heights (Delaware)
 Buckingham Landing (South Carolina)
 Buckingham Park (Kalifornien)
 Buckingham Park (New Jersey)
 Buckingham View (Maryland)
 Buckingham Village (New Jersey)
 Buckingham West (Florida)
 Buckingham County, Verwaltungseinheit in Virginia
 Buckingham Township (Iowa)
 Buckingham Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Buckingham Township (Wayne County, Pennsylvania)

in Kanada:
 Buckingham (Gatineau)

Buckingham ist der Familienname folgender Personen:
 A. David Buckingham (1930–2021), australischer Professor der Chemie
 Ben Buckingham (* 1991), australischer Leichtathlet
 Catharinus P. Buckingham (1808–1888), General der Unionsarmee im Sezessionskrieg
 Edgar Buckingham (1867–1940), US-amerikanischer Physiker
 Greg Buckingham (1945–1990), US-amerikanischer Schwimmer
 Guy Buckingham († 2015), britischer Ingenieur und Automobildesigner

 James Silk Buckingham (1786–1855), britischer Forschungsreisender und Schriftsteller
 Kyle Buckingham (* 1983), südafrikanischer Triathlet
 Leicester Silk Buckingham (1825–1867), englischer Dramaturg und Schriftsteller
 Lindsey Buckingham (* 1949), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist
 Lucy Buckingham (* 1992), britische Triathletin
 Margaret Buckingham (* 1945), britisch-französische Entwicklungsbiologin
 Mark Buckingham, britischer Comiczeichner
 Mark Buckingham (Ruderer) (* 1964), britischer Ruderer
 Michelle Buckingham (* 1968), kanadische Judoka
 Ray Buckingham (* 1930), australischer Fechter
 Robert Buckingham (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Royce Buckingham (* 1966), US-amerikanischer Autor
 Tony Buckingham, britischer Unternehmer
 Vic Buckingham (1915–1995), englischer Fußballspieler und -trainer
 Walter Buckingham (1924–1967), US-amerikanischer Hochschullehrer
 William Alfred Buckingham (1804–1875), US-amerikanischer Senator aus Connecticut

Buckingham als Adelstitel:
 Duke of Buckingham
 Duke of Buckingham and Normanby
 Duke of Buckingham and Chandos
 Earl of Buckingham

Buckingham ist Namensbestandteil folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Buckingham Apartments, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 82000082
 Buckingham Archeological Site, in Berlin, Maryland, ID-Nr. 75000930
 Buckingham Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 00000942
 Buckingham Courthouse Historic District, in Buckingham, Virginia, ID-Nr. 69000225
 Buckingham Female Collegiate Institute Historic District, in Gravel Hill, Virginia, ID-Nr. 84000035
 Buckingham Historic District, in Arlington, Virginia, ID-Nr. 98001649
 Buckingham House and Industrial School Complex, in Buckeystown, Maryland, ID-Nr. 82002812
 Buckingham School, in Buckingham, Florida, ID-Nr. 89000011
 Buckingham Square District, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 77001404
 Buckingham-Petty House, in Duncan Falls, Ohio, ID-Nr. 80003182

Sonstiges:
 Buckingham (Einheit), elektromagnetische Einheit
 Buckinghamsches Π-Theorem
 Springbrunnen im Grant Park in Chicago, siehe Buckingham-Brunnen
 US-amerikanische Rockgruppe, siehe The Buckinghams
 Buckingham Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Buckingham & Ward Motors, ehemaliger australischer Automobilhersteller